Division 1 Norra har varit namnet på en serie i flera olika ishockeydivisioner:
 Division I Norra – en serie inom Division I i ishockey (1944–1975) (högsta divisionen)
 Division I Norra – en serie inom Division I i ishockey (1975–1999) (andradivisionen)
 Division I Norra – en region inom Division 1 i ishockey (nuvarande Hockeyettan) med två serier (A och B) 1999–2004.
 Division I Norra – en serie inom Division 1 i ishockey 2004/2005